House (englisch für „Haus“) steht für:

 House, Musikrichtung

 House, kurz für Repräsentantenhaus der Vereinigten Staaten
 House, familienähnlicher Zusammenschluss in der Ballroom-Szene
 House, Glaubensströmung in der Rastafari-Bewegung
 The House, Album von Katie Melua
 Dr. House, US-amerikanische Fernsehserie
 House – Das Horrorhaus, US-amerikanischer Film von Steve Miner (1986)
 Hausu (jap. ハウス), international House, japanischer Horrorfilm von Nobuhiko Ôbayashi (1977)

Orte:
 House (New Mexico), Vereinigte Staaten
 House Creek, Fluss im Viktorialand, Antarktika
 House-Nunatak, Nunatak im Ellsworthland, Antarktika
 Lake House, See im Viktorialand, Antarktika

House ist der Familienname folgender Personen:
 Arthur Maxwell House (1926–2013), kanadischer Politiker, Mediziner und Hochschullehrer
 Bobby House (* 1973), kanadischer Eishockeyspieler

 Cole House (* 1988), US-amerikanischer Radrennfahrer
 David House (1922–2012), britischer General

 Eddie House (* 1978), US-amerikanischer Basketballspieler
 Eddy House (1946–2011), belgischer Jazzmusiker, Arrangeur und Komponist
 Edward Howard House (1836–1901), US-amerikanischer Journalist
 Edward Mandell House (1858–1938), US-amerikanischer Diplomat
 Eric House (1921–2004), kanadischer Schauspieler
 Frederick House (* 1978), US-amerikanischer Basketballspieler
 Henry Alonzo House (1840–1930), US-amerikanischer Erfinder
 Herbert O. House (1929–2013), US-amerikanischer Chemiker
 Jack House (1906–1991), schottischer Schriftsteller
 John House (1945–2012), britischer Kunsthistoriker
 John Ford House (1827–1904), US-amerikanischer Politiker
 Jonathan House (* 1950), US-amerikanischer Offizier und Militärhistoriker
 Juliane House (* 1942), deutsche Übersetzerin und Sprachwissenschaftlerin
 Karen Elliott House (* 1947), US-amerikanische Journalistin und Herausgeberin
 Kristian House (* 1979), britischer Radrennfahrer
 Rachel House (* 1971), neuseeländische Schauspielerin und Regisseurin
 Robert Ernest House (1875–1930), US-amerikanischer Arzt
 Royal Earl House (1814–1895), US-amerikanischer Erfinder
 Simon House (* 1948), britischer Komponist und Musiker
 Son House (1902–1988), US-amerikanischer Musiker
 Steve House (* 1970), US-amerikanischer Alpinist
 Tom House (* 1947), US-amerikanischer Baseballspieler
 William F. House (1923–2012), US-amerikanischer Mediziner
 Yoanna House (* 1980), US-amerikanisches Model

Siehe auch:
 Big House
 Old House
 Haus (Begriffsklärung)